Антресоль ():
 Антресоль — верхний полуэтаж, встроенный в объём основного этажа в особняках и усадебных домах XVIII века и первой половины XIX века.
 Антресоль (мебель) — полка под потолком для хранения вещей, отделена от жилого пространства дверцами. Также верхняя часть шкафа.
 Антресоль (строительство) — технологическая площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования).

Литература

Примечания